Christian Houzel, un historien des mathématiques français ;
Didier Houzel, un pédopsychiatre et psychanalyste français ;
Guillaume Houzel, un responsable de l'enseignement supérieur et de la recherche en France.

Homonymie de patronyme